Admir Mehmedi – calciatore svizzero
 Ali Mehmedi – ex calciatore albanese